При рида Киноскефале (Kynoskephala; Kynoskephalai) западно от град Фере в Тесалия през Древността се провеждат две исторически битки:

 Битка при Киноскефале (364 пр.н.е.) между Тива и Тесалия през 364 пр.н.е.
 Битка при Киноскефале през 197 пр.н.е. между римляните и Древна Македония